Gelijktijdigheid (natuurkunde)
Gelijktijdigheid (informatica)